Wildflower — пятый студийный альбом американской певицы Шерил Кроу, вышедший в 2005 году. В 2005 году диск получил номинацию на премию Грэмми За лучший вокальный поп-альбом, а песня «Good Is Good» За лучшее женское вокальное поп-исполнение. Wildflower достиг второго места в американском чарте Billboard 200. Продажи в США к январю 2008 года превысили 949 тыс. копий и альбом получил платиновый сертификат RIAA.

Список композиций 
 «I Know Why» (Crow) — 4:15
 «Perfect Lie» (Crow) — 4:34
 «Good Is Good» (Crow, Jeff Trott) — 4:18
 «Chances Are» (Crow, Trott) — 5:16
 «Wildflower» (Crow) — 3:57
 «Lifetimes» (Crow, Trott) — 4:12
 «Letter to God» (Crow, Trott) — 4:04
 «Live It Up» (Crow, Trott) — 3:42
 «I Don’t Wanna Know» (Crow, Trott) — 4:28
 «Always on Your Side» (Crow) — 4:15
 «Where Has All the Love Gone» (Crow, Trott) — 3:40
 «Wildflower (Acoustic)» (Crow) [Latin America, UK, Japan & Australia bonus track]
 «Where Has All the Love Gone (Acoustic)» (Crow, Trott) [UK & Japan bonus track]
 «Letter to God (Acoustic)» (Crow, Trott) [Japan bonus track]

Награды

Grammy Awards 

|-
|  style="width:35px; text-align:center;" rowspan="4"|2003 || Wildflower || Премия «Грэмми» за лучший вокальный поп-альбом || 
|-
| «Good Is Good» || Best Female Pop Vocal Performance || 
|-
|-

Чарты и сертификации

Годовые чарты

Участники записи 
 Шерил Кроу — вокал, акустическая гитара, бас-гитара, фортепиано, электрогитара, гармонь, клавишные, орган
 Jeff Trott — гитара, клавишные, фортепиано
 Abe Laboriel Jr. — ударные
 Brian MacLeod — ударные
 Jamie Muhoberac — ударные
 Другие

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Альбомы A&M Records
Альбомы США
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы Шерил Кроу
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums